Patriciomyces är ett släkte av lavar. Patriciomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Patriciomyces